Натуральне число 1716
 1716 рік до нашої ери
 1716 рік нашої ери